«Кёроглу» () — станция первой (Красной) линии Бакинского метрополитена. Расположена между станциями «Улдуз» и «Кара Караев».

Характеристика 

Станция введена в эксплуатацию 6 ноября 1972 года в составе участка «Улдуз» — «Нефтчиляр».

Первое название «Мешади Азизбеков» () станция получила в честь деятеля революционного движения в Азербайджане, Мешади Азим-бек-оглы Азизбе́кова.

Станция является центром крупного пересадочного узла. Выходы со станции ведут к железнодорожной платформе «8-й километр» и к автостанции, связывающей центр города с крупными промышленными районами и пригородами.

«Кёроглу» — колонная станция мелкого заложения. Оформление станции сочетает в себе лёгкость конструкций и простоту оформления. Два ряда тонких колонн, обитых серебристо-белым гофрированным металлом держат на себе потолок станции. Путевые стены облицованы гранитом тёмных тонов, пол выстлан светлым мрамором, по которому проходит тёмная «змейка» из гранита. Центр композиции станции — барельеф Мешади Азизбекова.

В ноябре 2011 года станция закрылась на реконструкцию, в ходе которой и получила современное название «Кёроглу» в честь героя тюркского эпоса.

Примечания

Ссылки 
 Станция на сайте «Мир метро»

Станции Бакинского метрополитена
Колонные станции мелкого заложения